Дивово — название населённых пунктов и железнодорожной станции в России:

 Дивово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Дивово — посёлок в Рыбновском районе Рязанской области.
 Дивово — железнодорожная станция Рязанского направления Московской железной дороги.